

Miejscowości w Polsce 
 Pnie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Promna
 Pnie – osada w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Wejherowo